Tuk Vojni je naselje u Hrvatskoj u općini Mrkoplju. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno su Mrkopalj i Tuk Mrkopaljski, sjeverno je Stari Laz, sjeveroistočno je Begovo Razdolje.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji